Улица Емелья́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Емельянова — улица в Московском районе.
 Улица Емельянова — улица в Сестрорецке.
 Емельянова улица — улица в Стерлитамаке.
 Улица Емельянова — улица в Южно-Сахалинске.

Украина 
 Улица Емельянова — улица в Донецке.